Ivan Michajlovič Moskvin (1874-1946) – attore, regista e direttore teatrale russo
 Stanislav Moskvin (1939) – pistard russo